Terhorst (Drenthe), een plaats in de Nederlandse provincie Drenthe
 Terhorst (Limburg), een plaats in de Nederlandse provincie Limburg